Åsted Sogn henviser til flere artikler:
 Åsted Sogn (Skive Kommune) – et sogn i Skive Kommune og i Salling Provsti
 Åsted Sogn (Frederikshavn Kommune) – et sogn i Frederikshavn Kommune og i Frederikshavn Provsti